PUK-kód
 Puk, koreai dobfajta

Lásd még:
 Puck, szereplő Shakespeare Szentivánéji álom c. darabjában